First English Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First English Lutheran Church (New York), ID-Nr. 98000139
 First English Lutheran Church (Ohio), ID-Nr. 83002032
 First English Lutheran Church (Wisconsin), ID-Nr. 88000618